Ален Кайратович Айманов (; 4 июня 2002, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайрат», выступающий на правах аренды за «Елимай».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба «Академия Онтустик» в первой лиге. 14 сентября 2021 года в матче против клуба «Чита» дебютировал в ФНЛ-2.

Летом 2022 года на правах аренды перешёл в клуб «Туран». 1 июля 2022 года в матче против «Тобола» Костанай дебютировал в Премьер-лиге (2:2), выйдя на замену на 90+10-й минуте вместо Алияра Мухамеда.

Карьера в сборной 
10 октября 2018 года дебютировал за сборную Казахстана (до 17 лет) в матче против сборной Португалии (0:10).

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Академия Онтустик»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат» Москва
Игроки ФК «Туран» Туркестан